Hopkins pode ser:

Pessoas

Anthony Hopkins
John Hopkins (motociclismo)
Johns Hopkins
Nicky Hopkins

Instituições
 Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, Estados Unidos
 Hospital Johns Hopkins, hospital universitário da  Universidade Johns Hopkins

Localidades
Hopkins (Minnesota)
Hopkins (Missouri)
Hopkins (Michigan)

Desambiguação